Матерацці  — італійське прізвище.

Відомі носії:

 Джузеппе Матерацці (1946) — футболіст і тренер, батько Марко
 Марко Матерацці (1973) — футболіст

Італійські прізвища